Plain de Holset (ou plus correctement Plaine d'Holset) est un lieu-dit, quartier du village de Grandhan lui-même faisant partie de la ville belge de Durbuy située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.
Il est relié avec le petit village de Deulin grâce au chemin de Hallage et au chemin du Passant. Ce quartier résidentiel forme une véritable enclave dans le territoire de Monteuville, tout petit hameau faisant lui-même partie de l'entité communale de Hotton, également en province de Luxembourg.

Toponymie 
Le nom « Plain de Holset » est une erreur due à une traduction littérale et excessive du flamand vers le français provenant du fait que vers 1960, ce sont principalement des Flamands qui acquièrent la majorité des terrains vierges situés sur ce plateau boisé, donc peu ou prou construit. Ils ont ainsi traduit ce qu'eux appellent tout de suite en flamand de plein van Holset en plaine. C'était plus logique et plus proche de la réalité qu'actuellement, tout en étant incorrect puisqu'en flamand. Mais, il y a une dizaine d'années, de nouveaux habitants sur le plateau d'Holset (peu au courant de l'étymologie et de l'histoire locale) ont cru bon d'en faire plain, signifiant plat ou à même le sol comme un tapis plain. Cependant, une ancienne petite rue située sur le territoire de Monteuville (entité de Hotton) et qui donne encore et toujours accès au plateau en question, porte le nom ancestral de « rue d'Holzet » (« h » non aspiré donc avec l'article élidé et un « z » à la place de l'actuel « s », qui est aussi le fruit d'une traduction en flamand).

Habitations 
Les habitations sont toutes des maisons individuelles de taille moyenne et comportant 4 façades. Si du départ quelques petites maisons de vacances ont vu le jour, aujourd'hui ce quartier résidentiel ne comporte plus que 5 ou 6 maisons de vacances (locations périodiques), toutes les autres étant occupées à l'année par les propriétaires dont encore un bon tiers de Néerlandais et de Flamands.

Durbuy
Hameau ou lieu-dit dans la province de Luxembourg